Annatherapsidus est un genre éteint de thérapsides thérocéphales ayant vécu durant la fin du Permien dans ce qui est aujourd'hui la Russie européenne. 

Décrit par Vladimir Prokhorovitch Amalitsky sous le nom dAnna petri en l'honneur de son épouse, , qui a partagé avec son mari toutes les difficultés de la vie expéditionnaire, le genre a par la suite, été rebaptisé selon les règles de la nomenclature, par Kuhn en 1961.

Description 
Le crâne est bas, avec un museau large et long, les dents sont relativement faibles, la mâchoire inférieure est haute. Les canines sont arrondies en coupe transversale, en forme de crochet, et peuvent indiquer, probablement, le régime de piscivore de l'animal. La symphyse de la mâchoire inférieure est faiblement soudée, peut-être relativement mobile. Le canal de l'œil pariétal est envahi par la végétation (peut avoir disparu avec l'âge). L'animal était de taille moyenne, mesurant environ  de longueur et leur crâne mesurait .

Cladogramme Therocephalia

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Therocephalia
 Akidnognathidae

Liens externes 
 Therocephalia
 Theriodontia
 Терапсид Анны Петровны, 01.02.2021

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1963
Taxon fossile décrit par Oskar Kuhn
Therocephalia